Ezequiel Marcelo Garay González () este un fotbalist argentinean, care evoluează la clubul Valencia în Primera Division și la echipa națională de fotbal a Argentinei, pe postul de fundaș.

Palmares

Club
Newells
Primera División Argentina: Apertura 2004

Real Madrid
Copa del Rey: 2010–11

Benfica
Primeira Liga: 2013–14
Taça de Portugal: 2013–14
Finalist: 2012–13
Taça da Liga: 2011–12, 2013–14
UEFA Europa League
Finalist: 2012–13, 2013–14

Națională
Campionatul Mondial U-20: 2005
Jocurile Olimpice de vară: 2008

Individual
UEFA Europa League: Echipa sezonului 2013–14

Statistici de club

Referințe

Legături externe
Benfica official profile  
BDFutbol profile
Stats and profile at Zerozero
Stats at ForaDeJogo 

Stats at Irish Times 
Guardian Stats Centre 

Nașteri în 1986
Argentinieni în viață
Fotbaliști argentinieni
Fotbaliști internaționali argentinieni
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai cluburilor din Argentina
Fotbaliști ai cluburilor din Portugalia
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia
Fundași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Argentinieni din secolul al XXI-lea
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2008